

Geografia

Spagna
Molló – comune della provincia di Girona

Persone
Agostino Mollo – avvocato italiano
Enrico Mollo – ciclista su strada italiano
Fabio Mollo – regista e sceneggiatore italiano
Georgina Mollo – attrice argentina
John Mollo – costumista britannico
Sanah Mollo – calciatrice sudafricana
Yohan Mollo – calciatore francese